Asaba peut être :
 Asaba, une ville du Nigeria, capitale de l'État du Delta ;
 Asaba, une commune japonaise intégrée en 2005 dans la ville de Fukuroi.
 Asaba, une chanteuse camerounaise